Salt Springs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Salt Springs Township (Kansas)
 Salt Springs Township (Missouri)